Jonathan Lambert peut désigner :
 Jonathan Lambert (1772-1813), navigateur américain, premier colon de l'archipel Tristan da Cunha en 1811, dont il fit une brève micronation, sous le nom de Islands of Refreshment ;
 Jonathan Lambert (1973-), de son nom complet Rodolphe-Jonathan Lambert, humoriste, animateur de radio, de télévision et acteur français.